Volvo peut signifier :
 Volvo : un constructeur automobile.
 Volvo : un constructeur de camions, d'autobus, d'autocars et d'engins de chantiers.
 Volvo Ocean Race : une course de voiliers autour du monde en équipage et par étapes.